Hüttinger ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Hüttinger (1926–1998), Schweizer Kunsthistoriker

Hüttinger ist ein Namensteil von:
 Trumpf Hüttinger, ein deutsches Unternehmen im Bereich der DC-, Mittelfrequenz- und Hochfrequenzgeneratoren